Estrela cadente - nome popularmente atribuído à corpos celestes que entram na atmosfera.
 Estrela Cadente (canção) - single de Victor & Leo.
 Estrela Cadente (escola de samba) - escola de samba de São Paulo.

Desambiguação